Jarrón (o jarrones) puede referirse a:

Vasijas

Jarrón: vasija o recipiente en forma de vaso alto, copa o jarro, grande y de función ornamental; aumentativo derivado de jarro, término procedente del árabe andalusí «ǧárra».
Jarrón de bocas: florero con varios orificios similar a los tulipaneros;
Jarrón Sagrado de Warka, vasija mesopotámica de alabastro;
Jarrones de la Alhambra, piezas suntuarias de la cerámica nazarí;
Jarrones trípodes de Costa Rica, piezas arqueológicas precolombinas;Jarrón de Soissons: vasija del Reino de Soissons, en los mitos fundacionales de Francia;

Nombre de personaJarron Collins, jugador de baloncesto de Estados Unidos;

Botánica
Jarrones de Santa Ana, Phyteuma hemisphaericum, una especie de la familia de las campanuláceas.

PinturasJarrón de girasoles, cuadro de Claude Monet pintado en 1889;Jarrón con lirios, cuadro de Vincent Van Gogh pintado en 1881;Jarrón de flores, cuadro de Gwen John pintado en 1910;Jarrón con flores, «bouquet» de Margaretha Haverman pintado en 1716;

OtrosJarrón de Rubin, ilusión óptica;Jarrón de Tántalo, recipiente trucado en forma de copa;Jarrón con niños''', fuente con grupo escultórico, en Barcelona;